Il torneo di pallavolo maschile ai Giochi della solidarietà islamica è una competizione pallavolistica per squadre nazionali, organizzata con cadenza quadriennale dall'ISSF, durante i Giochi della solidarietà islamica.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni